Dit is een lijst van planetoïden 6201-6300. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (6201) Ichiroshimizu || 1993 HY || 16 april 1993 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (6202) Georgemiley || 3332 T-1 || 26 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (6203) Lyubamoroz || 1981 EC23 || 3 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (6204) MacKenzie || 1981 JB3 || 6 mei 1981 || C. S. Shoemaker
|-
| (6205) Menottigalli || 1983 OD || 17 juli 1983 || E. Bowell
|-
| (6206) Corradolamberti || 1985 TB1 || 15 oktober 1985 || E. Bowell
|-
| (6207) Bourvil || 1988 BV || 24 januari 1988 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (6208) Wakata || 1988 XT || 3 december 1988 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (6209) Schwaben || 1990 TF4 || 12 oktober 1990 || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| (6210) Hyunseop || 1991 AX1 || 14 januari 1991 || M. Matsuyama, K. Watanabe
|-
| (6211) Tsubame || 1991 DO || 19 februari 1991 || S. Inoda, T. Urata
|-
| (6212) - || 1993 MS1 || 23 juni 1993 || M. Nassir
|-
| (6213) Zwiers || 2196 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (6214) Mikhailgrinev || 1971 SN2 || 26 september 1971 || T. M. Smirnova
|-
| (6215) - || 1973 EK || 7 maart 1973 || L. Kohoutek
|-
| (6216) San Jose || 1975 SJ || 30 september 1975 || S. J. Bus
|-
| (6217) - || 1975 XH || 1 december 1975 || C. Torres, S. Barros
|-
| (6218) Mizushima || 1977 EG7 || 12 maart 1977 || H. Kosai, K. Hurukawa
|-
| (6219) Demalia || 1978 PX2 || 8 augustus 1978 || N. S. Chernykh
|-
| (6220) Stepanmakarov || 1978 SN7 || 26 september 1978 || L. V. Zhuravleva
|-
| (6221) Ducentesima || 1980 GO || 13 april 1980 || A. Mrkos
|-
| (6222) - || 1980 PB3 || 8 augustus 1980 || Royal Observatory Edinburgh
|-
| (6223) Dahl || 1980 RD1 || 3 september 1980 || A. Mrkos
|-
| (6224) El Goresy || 1981 EK8 || 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (6225) Hiroko || 1981 EK12 || 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (6226) Paulwarren || 1981 EY18 || 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (6227) Alanrubin || 1981 EQ42 || 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (6228) Yonezawa || 1982 BA || 17 januari 1982 || T. Furuta
|-
| (6229) Tursachan || 1983 VN7 || 4 november 1983 || B. A. Skiff
|-
| (6230) - || 1984 SG1 || 27 september 1984 || Z. Vávrová
|-
| (6231) Hundertwasser || 1985 FH || 20 maart 1985 || A. Mrkos
|-
| (6232) Zubitskia || 1985 SJ3 || 19 september 1985 || N. S. Chernykh, L. I. Chernykh
|-
| (6233) Kimura || 1986 CG || 8 februari 1986 || S. Inoda, T. Urata
|-
| (6234) Sheilawolfman || 1986 SF || 30 september 1986 || Z. Vávrová
|-
| (6235) Burney || 1987 VB || 14 november 1987 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (6236) Mallard || 1988 WF || 29 november 1988 || Oohira
|-
| (6237) Chikushi || 1989 CV || 4 februari 1989 || T. Seki
|-
| (6238) - || 1989 NM || 2 juli 1989 || E. F. Helin
|-
| (6239) Minos || 1989 QF || 31 augustus 1989 || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| (6240) Lucretius Carus || 1989 SL1 || 26 september 1989 || E. W. Elst
|-
| (6241) Galante || 1989 TG || 4 oktober 1989 || Osservatorio San Vittore
|-
| (6242) - || 1990 OJ2 || 29 juli 1990 || H. E. Holt
|-
| (6243) Yoder || 1990 OT3 || 27 juli 1990 || H. E. Holt
|-
| (6244) Okamoto || 1990 QF || 20 augustus 1990 || T. Seki
|-
| (6245) Ikufumi || 1990 SO4 || 27 september 1990 || T. Urata
|-
| (6246) Komurotoru || 1990 VX2 || 13 november 1990 || T. Fujii, K. Watanabe
|-
| (6247) Amanogawa || 1990 WY3 || 21 november 1990 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (6248) Bardon || 1991 BM2 || 17 januari 1991 || Z. Vávrová
|-
| (6249) Jennifer || 1991 JF1 || 7 mei 1991 || E. F. Helin
|-
| (6250) - || 1991 VX1 || 2 november 1991 || E. F. Helin
|-
| (6251) Setsuko || 1992 DB || 25 februari 1992 || M. Akiyama, T. Furuta
|-
| (6252) Montevideo || 1992 EV11 || 6 maart 1992 || UESAC
|-
| (6253) - || 1992 FJ || 24 maart 1992 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (6254) - || 1993 UM3 || 20 oktober 1993 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (6255) Kuma || 1994 XT || 5 december 1994 || A. Nakamura
|-
| (6256) Canova || 4063 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (6257) Thorvaldsen || 4098 T-1 || 26 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (6258) Rodin || 3070 T-2 || 30 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (6259) Maillol || 3236 T-2 || 30 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (6260) Kelsey || 1949 PN || 2 augustus 1949 || K. Reinmuth
|-
| (6261) Chione || 1976 WC || 30 november 1976 || H.-E. Schuster
|-
| (6262) Javid || 1978 RZ || 1 september 1978 || N. S. Chernykh
|-
| (6263) - || 1980 PX || 6 augustus 1980 || Z. Vávrová
|-
| (6264) - || 1980 SQ || 29 september 1980 || Z. Vávrová
|-
| (6265) - || 1985 TW3 || 11 oktober 1985 || T. F. Fric, R. J. Gilbrech
|-
| (6266) Letzel || 1986 TB3 || 4 oktober 1986 || A. Mrkos
|-
| (6267) Rozhen || 1987 SO9 || 20 september 1987 || E. W. Elst
|-
| (6268) Versailles || 1990 SS5 || 22 september 1990 || E. W. Elst
|-
| (6269) Kawasaki || 1990 UJ || 20 oktober 1990 || T. Urata
|-
| (6270) - || 1991 BD || 18 januari 1991 || S. Inoda, T. Urata
|-
| (6271) Farmer || 1991 NF || 9 juli 1991 || E. F. Helin
|-
| (6272) - || 1992 EB || 2 maart 1992 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (6273) Kiruna || 1992 ER31 || 1 maart 1992 || UESAC
|-
| (6274) Taizaburo || 1992 FV || 23 maart 1992 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (6275) Kiryu || 1993 VQ || 14 november 1993 || T. Kobayashi
|-
| (6276) Kurohone || 1994 AB || 1 januari 1994 || T. Kobayashi
|-
| (6277) - || 1949 QC1 || 24 augustus 1949 || H. L. Giclas, R. D. Schaldach
|-
| (6278) Ametkhan || 1971 TF || 10 oktober 1971 || B. A. Burnasheva
|-
| (6279) - || 1977 UO5 || 18 oktober 1977 || K. L. Faul
|-
| (6280) Sicardy || 1980 RJ || 2 september 1980 || E. Bowell
|-
| (6281) Strnad || 1980 SD || 16 september 1980 || A. Mrkos
|-
| (6282) Edwelda || 1980 TS4 || 9 oktober 1980 || C. S. Shoemaker
|-
| (6283) - || 1980 VX1 || 6 november 1980 || Purple Mountain Observatory
|-
| (6284) Borisivanov || 1981 EM19 || 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (6285) Ingram || 1981 EA26 || 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (6286) - || 1983 EU || 10 maart 1983 || E. Barr
|-
| (6287) Lenham || 1984 AR || 8 januari 1984 || E. Bowell
|-
| (6288) - || 1984 ER1 || 2 maart 1984 || H. Debehogne
|-
| (6289) - || 1984 HP1 || 28 april 1984 || W. Ferreri, V. Zappalà
|-
| (6290) - || 1985 CA2 || 12 februari 1985 || H. Debehogne
|-
| (6291) Renzetti || 1985 TM1 || 15 oktober 1985 || E. Bowell
|-
| (6292) - || 1986 QQ2 || 28 augustus 1986 || H. Debehogne
|-
| (6293) Oberpfalz || 1987 WV1 || 26 november 1987 || F. Börngen
|-
| (6294) Czerny || 1988 CX1 || 11 februari 1988 || E. W. Elst
|-
| (6295) Schmoll || 1988 CF3 || 11 februari 1988 || E. W. Elst
|-
| (6296) Cleveland || 1988 NC || 12 juli 1988 || E. F. Helin
|-
| (6297) - || 1988 VZ1 || 2 november 1988 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (6298) - || 1988 XC || 1 december 1988 || T. Kojima
|-
| (6299) Reizoutoyoko || 1988 XQ1 || 5 december 1988 || M. Arai, H. Mori
|-
| (6300) Hosamu || 1988 YB || 30 december 1988 || T. Hioki, N. Kawasato|}

Planetoïdenlijsten